Benafarces kan syfta på följande platser:

Spanien 

 Benafarces (kommunhuvudort), Kastilien och Leon, Provincia de Valladolid, 
 Benafarces (kommun), Kastilien och Leon, Provincia de Valladolid, 

Robotskapade Spanienförgreningar